Chérémon est un nom d'origine grecque qui peut désigner :
 Chérémon d'Athènes, poète tragique () ;
 Chérémon le Stoïcien ou Chérémon d'Alexandrie, prêtre égyptien et philosophe stoïcien (vers 50) ;
 Chérémon de Nilopolis (), martyr et saint chrétien en Égypte, durant la persécution de Dèce (en 250/251)  ; célébré le 22 décembre. 
 Chérémon de Scété († ), moine ermite dans la région de Nitrie ; célébré le 16 août.

Notes